Krstev ist der Familienname folgender Personen:
 Angel Krstev (* 1980), tschechischer Eishockeyspieler
 Mile Krstev (* 1979), mazedonischer Fußballspieler